W-League 2016/2017 var den nionde säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av nio lag, varav åtta lag tillhörde ett lag i A-League. Grundserien vanns av Canberra United medan slutspelet vanns av Melbourne City.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2016/2017

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2016/2017
2016 i Australien
2017 i Australien
Fotbollssäsongen 2016/2017